Aiolia () bezeichnet in der griechischen Mythologie

 Aiolia (Tochter des Amythaon)
 eine märchenhafte Insel, Sitz des Aiolos, siehe Aiolia (Insel)

Siehe auch:
 Aeolia